Акши — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акши — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Акши — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Акши — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Акши — село в Илийском районе Алматинской области.
 Акши — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акши (до 2018 года — Пролетарка) — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акши — село в Кызылтауском сельском округе Баянаульского района Павлодарской области.
 Акши — село в Узунбулакском сельском округе Баянаульского района Павлодарской области.
 Акши — село в подчинении городской администрации Экибастуза Павлодарской области.

См. также 
 Акший
 Акчий